A 32. Nemzetközi Fizikai Diákolimpiát (2001) Törökországban, Antalyaban rendezték meg.
Hatvanöt ország 307 versenyzője vett részt rajta.
A magyar csapat három II. díjat (ezüstérmet) és két III. díjat (bronzérmet) szerzett, ezzel 9. lett az országok közötti pontversenyben.

Országok eredményei pont szerint

A magyar csapat
A magyar csapat tagjai voltak:

Források

Kapcsolódó szócikkek
 Nemzetközi Fizikai Diákolimpiák listája

Nemzetközi Fizikai Diákolimpiák
2001